Staniszewo ist ein polnischer Ortsname:
 Staniszewo (Barciany), Siedlung im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Albertinhausen, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Staniszewo (Środa Wielkopolska), Dorf im Powiat Średzki, Woiwodschaft Großpolen, 1939 bis 1945: Rehfelde, Kreis Schroda, Posen
 Staniszewo (Kartuzy), Dorf im Powiat Kartuski, Woiwodschaft Pommern, bis 1942: Stanischewo, 1942 bis 1945: Stahns, Kreis Karthaus, Westpreußen